TMEM255B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 13-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 326 амінокислот, а молекулярна маса — 34 609.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки